Willy Bakeroot est un musicothérapeute et conteur belge, né à  le 3 novembre 1933 et décédé à Viroflay le 8 mars 2022.

Biographie

Bibliographie 
 Musicothérapie active ; rebâtir le temps de la mémoire, Dunod, 17 Mars 2021
 Bois d'oeuvre, in Lettre de Maredsous, août 2021, pp. 85-107, et décembre 2021, pp. 168-189

Voir aussi 
 Orff-Schulwerk 
 Marcel Jousse
 Donald Winnicott

Notes et références

Liens externes 
 Site Carmina
 une interview audio sur la méthode Orff
 Le rythme verbo-musical en musicothérapie active : une question joussienne

Musicothérapie
Naissance en novembre 1933
Décès en mars 2022
Décès à Viroflay
Décès à 88 ans